Franciaország
Mayenne, település Franciaországban, Ardèche megyében
Mayenne, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Mayenne, a 83 eredeti département egyike Franciaországban